Гаршино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Гаршино — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Гаршино — деревня в Усманском районе Липецкой области.
 Гаршино — село в Курманаевском районе Оренбургской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Гаршино — село в Сакском районе.